La désignation de Bayer Delta Tauri (δ Tau, δ Tauri) est partagée par trois étoiles de la constellation du Taureau :
 δ Tauri (magnitude 3,77)
 δ Tauri (magnitude 4,80)
 δ Tauri (magnitude 4,30)

Elles sont toutes trois membres de l'amas d'étoiles des Hyades.

Comme elles sont proches de l'écliptique, ces étoiles peuvent être occultées par la Lune et, très rarement, par les planètes. La dernière occultation de δ Tauri par une planète eut lieu le , lorsqu'elle fut occultée par Vénus.

Homonymie stellaire
Constellation du Taureau
Amas des Hyades
Tauri, Delta